О̀денсе (, произношение) е град в Централна Дания, област Южна Дания, административен център на амт Фюн и община Оденсе.

Разположен е на остров Фюн, има население 170 327 души от преброяването към 1 януари 2013 г.

Население

Личности 
 Родени в Оденсе
 Ханс Кристиан Андерсен (1805-1875), датски писател
 Якоб Пиил (р. 1973), датски колоездач и треньор

Побратимени градове 
  Измир, Турция
  Йостершунд, Швеция
  Катовице, Полша
  Киев, Украйна
  Клаксвик, Фарьорски острови
  Норшьопинг, Швеция
  Сейнт Олбанс, Англия
  Тампере, Финландия
  Тронхайм, Норвегия

Външни препратки 
  Уебсайт на града